A Pjanhi nevet két ismert személy is viselte.

 Pianh (Pjanhi), Ámon főpapja a XXI. dinasztia idején
 Peye (Pjanhi), kusita (núbiai) király Egyiptomban a XXV. dinasztiában